1991 Голяма награда на Монако е 38-ото за Голямата награда на Монако и четвърти кръг от сезон 1991 във Формула 1, провежда се на 12 май 1991 година по улиците на Монте Карло, Монако.

Репортаж

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Монако